Григорий Алексеевич Алексинский (16 сентября , , Андийский округ, — 4 октября , ) — русский революционер, социал-демократ, большевик (1905—1908). В 1917 боролся с большевизмом. С 1919 г. в эмиграции.

Биография 

Григорий Алексинский родился в 1879 году в Дагестане в семье врача.

Окончив в 1898 году с золотой медалью Ярославскую гимназию, он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. За участие в беспорядках дважды — в 1899 и 1902 годах — исключался из университета. В первый раз был выслан из Москвы, во второй — приговорён к полугодовому тюремному заключению. Освобождённый досрочно, жил в Ярославле. В 1904 году сдал в Московском университете выпускные экзамены.

Член РСДРП, в 1905—1907 годах — большевик. В 1905 году работал в московской организации большевиков агитатором. После октября 1905 года переехал в Санкт-Петербург. Член ЦК РСДРП, сотрудник большевистских изданий «Волна», «Вестник жизни», «Новая жизнь» и др.

Весной 1906 года был направлен в Екатеринослав, где избран делегатом IV съезда партии (1906). В июле — августе 1906 года в Москве, член Центрального областного бюро РСДРП. 17 августа 1906 года арестован, но по болезни выпущен. В 1907 году депутат II Государственной думы, избран по рабочей курии от Санкт-Петербурга.

Первая эмиграция 

1 июня 1907 года П. А. Столыпин огласил во II Государственной Думе ультиматум, в котором, под угрозой роспуска Думы, потребовал отстранения от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократических депутатов и предания суду 16 из них (см. Третьеиюньский переворот); Алексинский входил в число последних 16 лиц. Алексинский, с начала мая находившийся в Лондоне на V съезде РСДРП как делегат с совещательным голосом, случайно задержался с возвращением в Россию, и в отличие от многих товарищей по партии, избежал ареста. После этого Алексинский, превратившийся в разыскиваемого полицией преступника, уже не мог вернуться в Россию, и до Февральской революции находился в эмиграции.

Участник Штутгартского (1907) и Базельского (1912) конгрессов II Интернационала. В 1909 году Алексинский, вместе с А. А. Богдановым, возглавляет группу «Вперёд». В качестве представителя группы принимал участие в Венской конференции РСДРП (1912), Брюссельской «объединительной» конференции российской социал-демократии (1914).

В годы Первой мировой войны занимает «оборонческую» позицию на крайнем правом фланге российской социал-демократии, вместе с Г. В. Плехановым, А. А. Аргуновым и др. издаёт в Париже социал-патриотический журнал «Призыв» и сотрудничает в «Русской воле», газете, издававшейся в 1916 году октябристом А. Д. Протопоповым. Уже в Париже специализировался на поисках германских агентов, чем заработал себе дурную репутацию; как утверждал Л. Д. Троцкий, все журналистские организации Парижа исключили Алексинского из своих рядов как клеветника. По этой же причине по возвращении в Россию товарищи по партии — меньшевики не допустили его в Петроградский совет.

Революция 1917 года 
После Февральской революции возвратился в Россию. Примкнул к плехановской группе «Единство». По поводу отношения к нему социалистических партий Н. Н. Суханов рассказывал: «В один прекрасный день явился небезызвестный втородумец Алексинский и, основываясь на своём депутатском звании, требовал допущения его в Исполнительный комитет. Однако после обсуждения ввиду его прошлой деятельности, не в пример прочим, ему было отказано…».

Активно выступал на митингах.

Вёл систематическую агитацию против большевиков. 5 (18) июля вместе с правым эсером Панкратовым обнародовал в бульварной газете «Живое слово» показания прапорщика Ермоленко, призванные изобличить В. И. Ленина в связях с германской разведкой. В дальнейшем расширил круг «германских агентов», включив в него и меньшевиков, что заставило Фёдора Дана заявить в «Известиях» (официальном органе ЦИК и Петроградского совета) протест: «Пора положить конец подвигам человека, официально объявленного бесчестным клеветником».

Разоблачение Алексинским большевиков произвело большое впечатление в войсках Петроградского гарнизона. На собрании представителей полковых комитетов в Преображенском полку Алексинский, поднявшись на трибуну, и повернувшись к присутствующим членам Совета рабочих и солдатских депутатов, жестоко отчитал их, красноречиво доказывая, что «единения быть не может и что мы Россию не спасем, пока Совет в своей среде укрывает большевиков. Пускай изгонит из Таврического дворца эти гнусные элементы, — тогда мы сможем протянуть нашу руку Совету для совместной работы по установлению порядка на Руси. Пока это не сделано, все речи членов Совета он считает лживыми и фальшивыми».

8 июля 1917 года практически единогласно Алексинский был выбран в Петроградский совет от Управления служб пути и тяги Северо-Западных железных дорог. Однако на этом история не закончилась. Получив утверждение своих новых полномочий от мандатной комиссии Нарвского района Петрограда, Алексинский не был, в свою очередь, утверждён в качестве депутата аналогичной комиссией Исполнительного комитета столичного Совета. В связи с этим состоявшееся 20—24 июля Совещание делегатов Всероссийской социал-демократической организации «Единство» приняло соответствующее постановление с протестом против такого решения, в котором оно усмотрело «новое проявление той тактики систематического преследования, которой придерживаются по отношению к организации „Единство“ так называемые „интернационалисты“».

Вторая эмиграция 
В 1918 году Алексинский был арестован ВЧК, но, отпущенный на поруки, поступил на советскую службу.

В 1919 года пробрался в Эстонию, с этого времени в эмиграции. Член Константинопольского Русского Совета. В 1920 году заочно судим Верховным ревтрибуналом по делу «Тактического центра», признан виновным в контрреволюционных заговорах и лишён права въезда в Советскую Россию.

Был председателем Русского Совета в Париже. Сотрудничал в газетах «Общее дело», «Русская газета».

Передал Бахметьевскому архиву Колумбийского университета материалы ЦК РСДРП(б). Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Некоторые бумаги Алексинского хранятся в библиотеке Гарвардского университета.

Семья 
 Был женат на Татьяне Ивановне Евтихиевой (1886—1968).
 Сын — Григорий (1908—2000).

Сочинения 

 Modern Russia (1913)
 Russia and the great war (1915)
 Russia and Europe (1917)
 La Russie Moderne. Paris. 1915.
 La Russie et la guerre. Paris. 1916.
 La Russie et l’Europe. Paris. 1917.
 Du tsarisme au communisme. Paris. 1923.
 Bilan d’une experience. Un quart de siecle de regime communiste. 1941.
 Isba de l’oncle Ivan. 1943.

См. также 
 Вопрос о финансировании большевиков Германией

Примечания

Источники 
 Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993.

Ссылки 
 Aleksinskii, Grigorii, b. 1879. Grigorii Aleksinskii papers, 1895—1913: Guide.
 
 Биография на сайте ХРОНОС
 Алексинский Григорий Алексеевич

Персоналии:Ярославль
Персоналии:Париж
Выпускники Ярославской гимназии
Члены фракции социал-демократов
Журналисты по алфавиту
Журналисты России
Члены РСДРП
Вперёдовцы
Делегаты IV съезда РСДРП
Делегаты V съезда РСДРП
Эмигранты из Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа